Enfield hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Municipio de Enfield (Carolina del Norte);
 Enfield (Carolina del Norte), pueblo;
 Enfield (Connecticut), pueblo;
 Municipio de Enfield (Illinois);
 Enfield (Illinois), villa;
 Enfield (Maine), pueblo;
 Enfield (Massachusetts), antiguo pueblo;
 Enfield (Nuevo Hampshire), pueblo;
 Enfield (condado de Grafton, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo;
 Enfield (Nueva York), pueblo.

Lugares en Reino Unido e Irlanda
 Enfield (Meath), pueblo en el condado de Meath (Irlanda).
 Enfield (Londres), municipio del Gran Londres (Inglaterra);
 varios barrios del municipio anterior:
 Enfield Chase;
 Enfield Highway;
 Enfield Island Village;
 Enfield Lock;
 Enfield Town;
 Enfield Wash;

Lugares en Australia
 Enfield, Nueva Gales del Sur
 Enfield, Australia Meridional
 '''Enfield (Victoria)